Hansemann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph von Hansemann (1826–1903), deutscher Bankier
 Anita Hansemann (1962–2019), Schweizer Autorin 
 Anna von Hansemann, Geburtsname von Anna von König (1897–1992), deutsche Malerin 
 David Hansemann (1790–1864), deutscher Politiker und Bankier
 David Paul von Hansemann (1858–1920), deutscher Pathologe
 Ferdinand von Hansemann (1861–1900), deutscher Politiker
 Fritz David von Hansemann (1886–1971), deutscher Politiker (DVP, CDU), Bezirksbürgermeister von Berlin-Steglitz
 Georg Hansemann (1913–1990), österreichischer Theologe und Religionspädagoge
 Johann Wilhelm Adolf Hansemann (1784–1862), deutscher Insektenkundler
 Ottilie von Hansemann (1840–1919), deutsche Frauenrechtlerin

Siehe auch:
 Hansmann
 Hannsmann
 Hansemann Coast
 Hansemann Mountains
 Hanselmann